Микрорайон Шуменский — микрорайон на западе города Херсона (Украина) в пределах Корабельного района.

Назван в честь дружбы Херсона с Шуменским округом Болгарии. Первоначально район застраивался 5-этажными зданиями, затем появились 9-, 12-, 14-, -15 и 16-этажные дома с улучшенной планировкой квартир. В 1981 г. в строй вошла областная юношеская библиотека им. Б. А. Лавренёва.
Существуют места, предназначенные для отдыха жителей района — Шуменский парк (до 2016 года - парк им. Г. М. Димитрова) и проспект Строителей.

Культура 
Микрорайон насчитывает:

 19 детских садов (в том числе два специализированых на детях с трудным развитием);
 Областной лицей;
 5 школ;
 1 гимназия;
 Областная юношеская библиотека им. Б.А. Лавренёва,

Основные улицы 
 ул. Ивана Богуна (до 2016 года ул. Ильича)
 ул. Нефтяников
 ул. Полтавская
 просп. Строителей
 просп. святых Кирилла и Мефодия (до 2016 года просп. Димитрова)
 ул. Людвика Заменгофа (до 2016 года ул. Благоева)
 ул. Вазова
 ул. Кулиша
 ул. Лавренёва
 ул. Рабочая

Транспорт 
Связь микрорайона с другими районами города обеспечивают маршрутные автобусы под номером 2, 3, 4, 5, 12, 17, 29, 48, а также троллейбус под номером 9.

Ссылки 
 Новые микрорайоны Херсона

Корабельный район (Херсон)